

Макдоно — місто, штат Джорджія
 Макдоно — місто, штат Нью-Йорк